БК „Асеновец 2005“ е баскетболен клуб от Асеновград.

Създаден през 2005 г. В него има отбори от различни възрастови групи. Играят с червен екип. В клуба тренират над 100 състезатели с треньори Георги Аргиров и Диан Гочев. От участниците на над 13-годишна възраст са отбелязани не малко победи.

Асеновец
Спорт в Асеновград
Основани в България през 2005 година